Dioscoreales é uma ordem de plantas monocotiledóneas. O grupo inclui o inhame.

Descrição
Têm a seguinte fórmula floral:

Taxonomia
A ordem Dioscoreales insere-se nas Monocots da seguinte forma:

O sistema APG II, de 2003, coloca esta ordem nas monocotiledóneas, usando a seguinte circunscrição:

 ordem Dioscoreales
 família Burmanniaceae
 família Dioscoreaceae
 família Nartheciaceae

O sistem APG, de 1998, também colocava esta ordem no clade das monocotiledóneas, segundo a seguinte circunscrição:

 ordem Dioscoreales
 família Burmanniaceae
 famíliaDioscoreaceae
 família Taccaceae
 família Thismiaceae
 família Trichopodaceae

No APG II, a família Thismiaceae foi incluida na família Burmanniaceae e as famílias Taccaceae e Trichopodaceae incluidas na família Dioscoreaceae. Assim sendo, a mudança não foi tão grande como poderia parecer e as únicas plantas a serem transpostas para fora da ordem foram aquelas pertencentes à família Nartheciaceae.

O sistema de Cronquist, de 1981, não reconhecia esta ordem, mas colocana a maioria das plantas em causa na ordem Liliales, subclasse Liliidae,  classe Liliopsida da divisão Magnoliophyta.

O sistema de Dahlgren colocava esta ordem na super-ordem  Lilianae, subclasse Liliidae da classe class Magnoliopsida, usando a seguinte circunscrição:
 ordem Dioscoreales
 família Dioscoreaceae
 família Petermanniaceae
 família Rhipogonaceae
 família Smilacaceae
 família Stemonaceae
 família Taccaceae
 família Trichopodaceae
 família Trilliaceae

Liliopsida
!